Il doppio del torneo di tennis Tanagura Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian MacPhie e Roger Smith che hanno battuto in finale Maks Mirny e Jaime Oncins 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Brian MacPhie /  Roger Smith (Campioni)
 Mark Petchey /  Laurence Tieleman (primo turno)

 Nicola Bruno /  Maurice Ruah (quarti di finale)
 David DiLucia /  Scott Humphries (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tanagura Challenger 1996